Десмонд Кевин Армстронг (); 2 ноября 1964, Вашингтон, США) — американский футболист, защитник, известный по выступлениям за сборную США. Участник чемпионата мира 1990, а также Олимпийских игр 1988.

Клубная карьера 
Армстронг начал заниматься футболом в возрасте 11 лет. В 1982 году он поступил в Мэрилендский университет, где начал играть за футбольную команду. За «Мэрилендс Террапинс» провёл 78 матчей, забил 28 мячей и отдал 18 передач. После окончания университета в 1986 году Десмонд решил продолжить карьеру, выступая в Major Indoor Soccer League. До 1991 года он играл в шоубол за «Кливленд Форс» и «Балтимор Бластс». В феврале того же года Армстронг подписал контракт с бразильским «Сантосом» и стал первым американским футболистом, когда-либо выступавшим в Бразилии. По окончании сезона Десмонд вернулся в США, где выступал за «Мэриленд Бэйс». После ухода из Бейс в том же году, он активно выступал за национальную команду на различных турнирах.

В 1995 году Армстронг попытался реанимировать клубную карьеру выступая за мини-футбольный «Вашингтон Уортогс» и годом позже за «Шарлотт Иглз», но после неудачных попыток он закончил карьеру.

Сборная США 
В 1987 году в товарищеском матче против сборной Египта Армстронг дебютировал за сборную США. В 1988 году он в составе национальной команды принял участие в Олимпийских играх в Сеуле. На турнире Десмонд был основным футболистом и сыграл во всех трех матчах против сборных Аргентины, Южной Кореи и СССР.

В 1990 году Армстронг принял участие в чемпионате мира в Италии. На турнире он принял участие во всех трех матчах против сборных Австрии, Италии и Чехословакии. В 1991 году Десмонд в составе национальной команды стал обладателем Золотого кубка КОНКАКАФ. Он сыграл в четырёх поединках против Коста-Рики, Гватемалы, Тринидада и Тобаго и Мексики. В 1993 году Десмонд во второй раз принял участие в розыгрыше Золотого кубка, но на этот раз довольствовался только серебряными медалями. В том же году он также ездил со сборной на Кубок Америки в Эквадоре.

Вне футбола 
После окончания карьеры Армстронг комментировал на канале ESPN чемпионат мира 1994 года, а также был спортивным аналитиком ABC Sports. Десмонд принимал активное участие в популяризации футбола в США, он организовал несколько турниров для малоимущих. С 1999 по 2006 год Армстронг тренировал футбольную команду Христианского колледжа.

Достижения 
Международная
 США
  Золотой кубок КОНКАКАФ — 1991
  Золотой кубок КОНКАКАФ — 1993

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте US soccer players 
 Профиль на сайте Монтрит-колледжа
 Профиль на сайте MISL 
 

Футболисты США
Футболисты на летних Олимпийских играх 1988 года
Игроки сборной США по футболу
Игроки ФК «Сантос»
Игроки ФК «Мэриленд Бэйс»
Игроки ФК «Шарлотт Иглз»
Футбольные телекомментаторы
Выпускники Мэрилендского университета в Колледж-Парке